Gasteromycetes : une classe de champignons créée par Elias Magnus Fries en 1821 ;
Champignon gastéroïde.